Урс (Ursus, Urs) е име на:

 Луций Юлий Урс, суфектконсул 84 и 98 г.
 Луций Юлий Урс Сервиан, суфектконсул 90 г., консул 102 и 134 г.; женен за Паулина, сестра на император Адриан
 Флавий Урс, консул 338 г.
 Свети Урс, няколко Светии
 Урс (praefectus urbi), praefectus urbi на Константинопол (415-416)
 Урс Фас, швейцарски писател и публицист

Жени:
 Урсула, християнска светица
 Урсула Ле Гуин, американска писателка